

Актогайський сільський округ — адміністративна одиниця, Актогайський район, Карагандинська область
 Актогайський сільський округ — адміністративна одиниця, Актогайський район, Павлодарська область
 Актогайський сільський округ — адміністративна одиниця, Махамбетський район, Атирауська область
 Актогайський сільський округ — адміністративна одиниця, Шалкарський район, Актюбинська область

Дивись також 
 Актогайська селищна адміністрація
 Актогайський район